Kotka, een stad in Zuid-Finland
 Kotka (Kuusalu), een dorp in Estland, gemeente Kuusalu
 Kotka (Rõuge), een dorp in Estland, gemeente Rõuge